Le Tourlitoula du Schtroumpf musicien est le troisième album de la série de bande dessinée 3 Histoires de Schtroumpfs de Peyo publié par Le Lombard en 1994.

Deux autres histoires de Schtroumpfs suivent dans l'album : Le Manoir aux mille miroirs et Le Bateau des Schtroumpfs.

Synopsis

Le Tourlitoula du Schtroumpf musicien

Le Manoir aux mille miroirs

Le Bateau des Schtroumpfs

Lien externe   
 .
  
   
 

Album des Schtroumpfs
Album de bande dessinée sorti en 1994